Die Rallye Türkei war der vierte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Sie fand vom 16. bis zum 18. April statt und wurde in der Nähe von Istanbul ausgetragen.  Sébastien Loeb (Citroën) siegte zum dritten Mal in der laufenden Saison.

Bericht 
Sébastien Loeb (Citroën) gewann die Rallye Türkei und feierte damit den dritten Sieg in Folge der laufenden Saison. Zwar hatte er im Ziel mit 54,5 Sekunden einen deutlichen Vorsprung auf den Gesamtzweiten Petter Solberg (Citroën), doch die Rallye entschied sich erst in den letzten, extrem schwierigen Prüfungen am Nachmittag des letzten Tages. Die Wertungsprüfungen 18 und 19 mussten gestrichen werden. Der Untergrund dieser Prüfungen bestand zum Teil nicht aus Schotter, sondern aus Lehm. In der Nacht hatte es geregnet und das hat die Straßen in matschige Rutschbahnen verwandelt. Das war den Organisatoren zu gefährlich. Der dritte Rang ging an Ford-Pilot Mikko Hirvonen, der 48,9 Sekunden hinter Solberg Dritter wurde. Loeb baute die Führung in der Weltmeisterschaftstabelle auf Petter Solberg um 40 Punkte Vorsprung aus.

Die Rallye war auch der Auftakt der Junior World Rally Championship (JWRC). Aaron Burkart (Suzuki) gewann seine erste Rallye in der Nachwuchsklasse der WRC, trotz technischen Problemen mit der Servolenkung.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Türkei
2010